Джон Эдвин «Джек» Джордж младший (; 13 ноября 1928 года, Суиссвэйл, штат Пенсильвания — 30 января 1989 года, Ли, штат Флорида) — американский профессиональный баскетболист. Чемпион НБА в составе «Филадельфия Уорриорз».

Карьера игрока 
Играл на позиции разыгрывающего защитника. Учился в Университете Ла Салля, в 1953 году был выбран на драфте НБА под 102-м номером командой «Филадельфия Уорриорз». Позже выступал за команду «Нью-Йорк Никс». Всего в НБА провёл 8 сезонов. В сезоне 1955/1956 годов Джордж стал чемпионом НБА в составе «Уорриорз». Два раза принимал участие в матче всех звёзд НБА (1956—1957). Один раз включался во 2-ую сборную всех звёзд НБА (1956). Один раз был лидером регулярного чемпионата НБА по количеству проведённого времени на площадке (1956). Всего за карьеру в НБА сыграл 506 игр, в которых набрал 5153 очка (в среднем 10,2 за игру), сделал 2129 подборов и 2169 передач.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Выпускники Средней школы Колледжа Святого Иоанна
Баскетболисты США
Игроки «Филадельфия Уорриорз»
Игроки «Нью-Йорк Никс»